Rodrigo Campello de Souza Ribeiro, ou simplesmente Rodrigo Campello (São Paulo, 3 de outubro de 1960) é um violinista, guitarrista, cavaquinista, arranjador, compositor e produtor musical brasileiro.

Naturais da cidade de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Violinistas do estado de São Paulo
Guitarristas do estado de São Paulo
Cavaquinistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Produtores musicais do estado de São Paulo